Termenul „Landshut” se poate referi la:

Cetăți:
Cetatea Landshut, cetate situată lângă Bernkastel-Kues, Germania
Castelul Landshut, castel situat în Cantonul Berna, Elveția
Localități:
Landshut, Niederbayern
Landshut (district)
Lanžhot, Cehia